Денисы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Денисы — деревня в Миорском районе Витебской области.
 Денисы — деревня в Столбцовском районе Минской области.

Украина 
 Денисы — село в Бориспольском районе Киевской области.